Serie B 2000-2001 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 2000-2001 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 2000-2001 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 2000-2001 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie B 2000-2001 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano